Trachelipodidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Hans Strouhal 1953. Trachelipodidae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trachelipodidae 240 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Trachelipodidae